Borchard ist der Familienname folgender Personen:

 August Borchard (1864–1940), deutscher Chirurg
 Beatrix Borchard (* 1950), deutsche Musikwissenschaftlerin und Herausgeberin 
 Edmond Borchard (1848–1922), französischer Maler
 Eric Borchard (1886–1934), deutscher Jazzpionier
 Friedrich Borchard (1804–1857), deutscher Rechtsanwalt und Parlamentarier
 Jeanne Borchard (1827–?), Philatelistin
 Johann Borchard (gewirkt 1490–1510), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Klaus Borchard (* 1938), deutscher Architekt und Universitätsrektor
 Leo Borchard (1899–1945), russischer Dirigent und Mitbegründer einer Widerstandsgruppe 
 Lucy Borchard (1877–1969), deutsche Reederin
 Manfred Borchard (1950–2016), deutscher Schriftsteller
 Michael Borchard (* 1967), deutscher Journalist und Politikwissenschaftler
 Rolf Reiner Maria Borchard (* 1940), deutscher Fotograf und Architekt
 Walter Borchard (1887–1948), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Borcharding
 Borchart
 Borchardt
 Borchhardt
 Borchert